Томас Уильямс: Уильямс, Томас (род. 1991) — канадский фигурист, выступающий в танцах на льду.
  (1926—1990) — американский писатель.
 Уильямс, Томас-младший (род. 1987) — американский боксёр-профессионал.
 Уильямс, Томас Лейтон (1877—1946) — английский прелат Римско-католической церкви, третий Архиепископ Бирмингема.
 Уильямс, Томас Стэффорд (род. 1930) — новозеландский кардинал.
 Уильямс, Томас Эндрю (род. 1980) — английский и кипрский футболист.